Ники́тина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Никитина, Алиса — балерина, солистка «Русских сезонов» Сергея Дягилева, фаворитка лорда Ротермира.
 Никитина, Альбина Александровна (род. 1963) — чувашский писатель-драматург, журналист.
 Никитина, Анастасия Васильевна (род. 1989) — российская модель.

В

Г 
 Никитина, Галина Алексеевна (1917—1942) — комсомолка, подпольщица города Харькова, казнена нацистами.
 Никитина, Галина Аркадьевна (1951—2017) — советский и российский учёный-этнограф.

Д 
 Никитина, Диана (род. 2000) — латвийская фигуристка.

Е 
 Никитина, Евдокия Тимофеевна (1916—1990) — советская работница лёгкой промышленности, стригальщица меховой фабрики, Герой Социалистического Труда.
 Никитина, Евдоксия Фёдоровна (1895—1973) — российский литературный критик.
 Никитина, Екатерина Анатольевна (род. 1977) — российская актриса.
 Никитина, Елена:
 Никитина, Елена Матвеевна (род. 1922) — колхозная звеньевая, Герой Социалистического Труда (1966).
 Никитина, Елена Александровна (род. 1975) — чемпионка России по настольному хоккею (2015).
 Никитина, Елена Валерьевна (род. 1992) — российская скелетонистка.
 Никитина, Елена (род. 1997) — российская баскетболистка, серебряная медалистка Кубка России по баскетболу 3×3 в составе клуба «Латинас» (2020).
 Никитина, Еннафа Васильевна (1893—1976) — советский учёный-ботаник.

И 
 Никитина, Инна Алексеевна (род. 1982) — украинская пловчиха, участница Олимпийских игр (2000).
 Никитина, Ирина:
 Никитина, Ирина Анатольевна (род. 1962) — пианистка, музыкальный продюсер и телеведущая.
 Никитина, Ирина Витальевна (род. 1990) — российская гандболистка.
 Никитина, Ирина Аркадьевна (1914—2003) — советский и российский учёный-историк, доктор исторических наук, профессор.

Л 
 
 Никитина, Лена Алексеевна (1930—2014) — российский педагог и писательница.
 Никитина, Любовь Игоревна (род. 1999) — российская фристайлистка (акробатика).
 Никитина, Людмила Леонидовна (род. 1950) — российский режиссёр и сценарист.

М 
 Никитина, Марина Викторовна (род. 1986) — украинский юрист. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 Никитина, Маргарита Ивановна (род. 1937) — российский сурдопедагог.
 Никитина, Марфа Семеновна (род. 1989) — российская шашистка.
 Никитина, Милена Владимировна (род. 2000) — российская футболистка.

Н 
 Никитина, Наталья Геннадьевна — российская социальная предпринимательница.
 Никитина, Нина Ильинична (1913—2000) — советская актриса.

О 
 Никитина, Ольга Алексеевна (род. 1998) — российская спортсменка (фехтование на саблях).

П 
 Никитина, Прасковья Никитична (Ларин Параске; 1833—1904) — ижорская народная рунопевица.

С 
 Никитина, Серафима Евгеньевна (род. 1938) — советский лингвист, фольклорист.

Т 
 Никитина, Тамара Васильевна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.

Э 
 Никитина,  Эльвира Михайловна (род. 1968) — грузинская легкоатлетка.

Ю 
 Никитина, Юлия Владимировна (род. 1997) — российская акробатка. См. также